Mingshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mingshan Qu (härad i Kina, Sichuan), 
 Mingshan Qu (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar